Funhouse Summer Carnival Tour — пятый концертный тур американской певицы P!nk.

История

Сет-лист 
 «Get the Party Started»
 «Funhouse»
 «Ave Mary A»
 «Who Knew»
 «Bad Influence»
 «Just Like a Pill»
 «Please Don't Leave Me»
 «Sober»
 «I’m Not Dead»
 «Unwind»
 «I Don't Believe You»1
 «Dear Mr. President»1
 «Mean» (вместе с Бутч Уолкер)
 Medley: (все песни исполнялись с Butch Walker)
 «My Generation»
 «Basket Case»
 «Roxanne»
 «What’s Up»1
 «Whataya Want from Me»1
 «Try Too Hard»
 «U + Ur Hand»
 «Leave Me Alone (I'm Lonely)»
Финал:
 «So What»

1Исполнялось не везде

Даты концертов 

Festivals and other miscellaneous information

 Выступление на 2010 Pinkpop Festival
  Выступление на Hessentag Festival
 Выступление на 2010 Isle of Wight Festival
  Выступление на 2010 Wireless Festival
  Выступление на 2010 Rock Werchter Festival
  Выступление на Arras Main Square Festival

  Выступление на Festival de Nîmes
 Выступление на Moon and Stars Festival
  Выступление на Salem Open Airs 2010
  Выступление на Tuborg GreenFest
  Выступление на Odderøya Live

Примечания

Ссылки 

Концертные туры Пинк